Thiago Monteiro (mesa-tenista), do Brasil
 Thiago Monteiro (tenista), do Brasil
 Tiago Monteiro, piloto de automóveis de Portugal

Ver também